Spechbach (Haut-Rhin) est une commune nouvelle créée le  regroupant les deux communes :
 Spechbach-le-Bas, commune française du Haut-Rhin
 Spechbach-le-Haut, commune française du Haut-Rhin

 Spechbach (Bade-Wurtemberg), commune allemande de l'Arrondissement de Rhin-Neckar